Het Spijker (Beek), voormalig kasteel en landhuis in de Nederlandse plaats Beek
Het Spijker (Brakel), onderdeel van het Nederlandse kasteel Brakel
Het Spijker (Diest), monument in de Belgische stad Diest